Gunung Meraksa (Pengandonan), een plaats in Indonesië
Gunung Meraksa (Lubuk Batang), een plaats in Indonesië
Gunung Meraksa (Tanjung Sakti Pumu), een plaats in Indonesië
Gunung Meraksa (Pulau Panggung), een plaats in Indonesië